Мальтийская Премьер-лига 2000/2001 () — 86-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начался 19 августа 2000 года и закончился 30 апреля 2001 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

2000/2001
Мальта
Мальта
2000 год на Мальте
2001 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001